«This Is England» — песня английской панк-рок-группы The Clash, выпущенная в сентябре 1985 года с их шестого и последнего студийного альбома Cut the Crap. Спродюсированная  и написанная им в соавторстве со Страммером это был последний сингл группы в их более позднем составе, состоявшем из Джо Страммера, Пола Симонона ,  ,  и .

Текст песни и смысл 
Написанная в конце 1983 года, песня посвящена состоянию Англии в то время. «This Is England» включает в себя список проблем Англии в первые годы правления Тэтчер, затрагивая насилие в городах, городское отчуждение, жизнь в муниципальных районах, высокий уровень безработицы, умирающую мотоциклетную промышленность Англии, расизм, национализм и коррупцию в полиции, а также две очень распространённые темы для авторов песен левого толка середины 1980-х годов: война за Фолклендские острова и потребительский, покорный менталитет многих англичан в то время. Песня начинается с писклявого голоса уличного торговца, кричащего: «Четыре за фунт — ваши фланели для лица; три за фунт — ваши чайные полотенца!» (). Неясно, является ли это голосом ребёнка или взрослого, который был ускорен для повышения тональности.

Релиз и отзывы критиков 
В отличие от альбома, который продолжает подвергаться критике и в некоторых случаях насмешкам, «This Is England» часто хвалят. Страммер назвал её «последней великой песней Clash».

Сингл был выпущен на 7-дюймовом виниле с треком «Do It Now», а также на 12-дюймовом виниле с другой обложкой и дополнительным треком на второй стороне под названием «Sex Mad Roar».

Песня была включена в сборник 2003 года . В 2006 году сингл был полностью переиздан на CD в качестве 19 диска в , сопровождаемого точным воссозданием оригинальной обложки сингла и дополнительным треком «Sex Mad Roar» с оригинальной 12-дюймовой пластинки. Сингл также появился на сборнике 2007 года .

Участники записи 
 Джо Страммер — 
 Пол Симонон — бас-гитара, бэк-вокал
  — гитара, бэк-вокал
  — гитары
  — ударные на «Do It Now» и «Sex Mad Roar»
  — синтезаторы, бэк-вокал, ударные, звуковые эффекты

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни The Clash
Протестные песни
Песни о Великобритании
Песни 1985 года
Синглы CBS Records